Список аэропортов штата Южная Дакота Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Коды аэропортов ФАА (PDF): South Dakota Department of Transportation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Aberdeen
| ABR
| ABR
| KABR
| Aberdeen Regional Airport
| PR
| align=right | 26 561 

|- valign=top
| Pierre
| PIR
| PIR
| KPIR
| Pierre Regional Airport
| PR
| align=right | 16 731 

|- valign=top
| Rapid City
| RAP
| RAP
| KRAP
| Rapid City Regional Airport
| PR
| align=right | 226 323 

|- valign=top
| Sioux Falls
| FSD
| FSD
| KFSD
| Sioux Falls Regional Airport (Joe Foss Field)
| PR
| align=right | 369 760 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Watertown
| ATY
| ATY
| KATY
| Watertown Regional Airport (was Watertown Municipal)
| CS
| align=right | 6 212 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Belle Fourche
| EFC
| 
| KEFC
| Belle Fourche Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bison
| 6V5
|
|
| Bison Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Britton
| BTN
| TTO
| KBTN
| Britton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Brookings
| BKX
| BKX
| KBKX
| Brookings Regional Airport
| GA
| align=right | 1 078 

|- valign=top
| Buffalo
| 9D2
|
|
| Harding County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Canton
| 7G9
| CTK
|
| Canton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chamberlain
| 9V9
|
|
| Chamberlain Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clark
| 8D7
|
|
| Clark County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Custer
| CUT
| 
| KCUT
| Custer County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| De Smet
| 6E5
|
|
| Wilder Airport
| GA
|

|- valign=top
| Eagle Butte
| 84D
|
|
| Cheyenne Eagle Butte Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Edgemont
| 6V0
|
|
| Edgemont Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Eureka
| 3W8
|
|
| Eureka Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Faith
| D07
|
|
| Faith Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Faulkton
| 3FU
|
|
| Faulkton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Flandreau
| 4P3
|
|
| Flandreau Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gettysburg
| 0D8
|
|
| Gettysburg Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gregory
| 9D1
|
|
| Gregory Municipal Airport (Flynn Field)
| GA
|

|- valign=top
| Highmore
| 9D0
|
|
| Highmore Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hot Springs
| HSR
| 
| KHSR
| Hot Springs Municipal Airport
| GA
| align=right | 205 

|- valign=top
| Hoven
| 9F8
|
|
| Hoven Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Howard
| 8D9
|
|
| Howard Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Huron
| HON
| HON
| KHON
| Huron Regional Airport
| GA
| align=right | 1 705 

|- valign=top
| Kadoka
| 5V8
|
|
| Kadoka Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lemmon
| LEM
| LEM
| KLEM
| Lemmon Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Madison
| MDS
| XMD
| KMDS
| Madison Municipal Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Martin
| 9V6
|
|
| Martin Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| McLaughlin
| 5P2
|
|
| McLaughlin Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Milbank
| 1D1
|
|
| Milbank Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Miller
| MKA
| 
| KMKA
| Miller Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mission
| 0V6
|
|
| Mission Sioux Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Mitchell
| MHE
| MHE
| KMHE
| Mitchell Municipal Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Mobridge
| MBG
| MBG
| KMBG
| Mobridge Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Murdo
| 8F6
|
|
| Murdo Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Onida
| 98D
|
|
| Onida Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Parkston
| 8V3
|
|
| Parkston Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Philip
| PHP
| PHP
| KPHP
| Philip Airport (Philip Municipal Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Pine Ridge
| IEN
| XPR
| KIEN
| Pine Ridge Airport (Oglala Sioux Airport)
| GA
| align=right | 175 

|- valign=top
| Platte
| 1D3
|
|
| Platte Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Presho
| 5P5
|
|
| Presho Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Redfield
| 1D8
|
|
| Redfield Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sisseton
| 8D3
|
|
| Sisseton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Spearfish
| SPF
| SPF
| KSPF
| Black Hills Airport (Clyde Ice Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Springfield
| Y03
|
|
| Springfield Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sturgis
| 49B
|
|
| Sturgis Municipal Airport
| GA
| align=right | 198 

|- valign=top
| Tea
| Y14
|
|
| Marv Skie-Lincoln County Airport (Great Planes Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Vermillion
| VMR
| 
| KVMR
| Harold Davidson Field
| GA
| 

|- valign=top
| Wagner
| AGZ
| 
| KAGZ
| Wagner Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wall
| 6V4
|
|
| Wall Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Webster
| 1D7
|
|
| Sigurd Anderson Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wessington Springs
| 4X4
|
|
| Wessington Springs Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winner
| ICR 
| 
| KICR 
| Winner Regional Airport (Bob Wiley Field)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Yankton
| YKN
| YKN
| KYKN
| Chan Gurney Municipal Airport
| GA
| 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Arlington
| 3A9
|
|
| Arlington Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Bowdle
| 5P3
|
|
| Bowdle Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Clear Lake
| 5H3
|
|
| Clear Lake Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Corsica
| D65
|
|
| Corsica Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Dupree
| 7F2
|
|
| Dupree Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Fairburn
| 3V0
|
|
| Custer State Park Airport
|
|

|- valign=top
| Groton
| 2E6
|
|
| Groton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Harrold
| 5G3
|
|
| Harrold Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Herreid
| 5T4
|
|
| Herreid Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Isabel
| 3Y7
|
|
| Isabel Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Kimball
| 6A6
|
|
| Kimball Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lake Andes
| 8D8
|
|
| Lake Andes Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lake Preston
| Y34
|
|
| Lake Preston Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| McIntosh
| 8D6
|
|
| McIntosh Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| North Sioux City
| 7K7
|
|
| Graham Field
|
|

|- valign=top
| Timber Lake
| D58
|
|
| Timber Lake Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| White River
| 7Q7
|
|
| White River Municipal Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Rapid City
| RCA
| RCA
| KRCA
| Ellsworth Air Force Base
|
| align=right | 574 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Lennox
| 1D9
|
|
| Skie Air Service Landing Field (closed 1998—2004) 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

South Dakota Department of Transportation (SDDOT):
 Office of Aeronautics: Airport Directory
 Office of Aeronautics: Airport Managers

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in South Dakota — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: South Dakota

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Южная Дакота:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Южная Дакота
Аэропорты